Útgard (Noordse mythologie)
Utgård, plaats in de Noorse gemeente Hvaler